Alias Grace (boek) - boek van Margaret Atwood
 Alias Grace (miniserie) - Canadese miniserie gebaseerd op bovenstaand boek